Cellar Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cellar Mountain (Hamilton County, New York, 1000 m)	
 Cellar Mountain (Hamilton County, New York, 1038 m)	
 Cellar Mountain (Virginia)